Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 29 stycznia – 6 lutego 1964 w Innsbrucku, w Austrii. Zawody odbyły się w trzech konkurencjach: solistów, solistek, par sportowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe 
W pierwszej wersji oficjalnych wyników zawodów olimpijskich 1964 w parach sportowych przyznano srebro parze niemieckiej Kilius / Bäumler oraz brąz parze kanadyjskiej Wilkes / Revell, zaś miejsce czwarte zajmowała para amerykańska Joseph / Joseph. W 1966 roku wynik niemieckiej pary Kilius / Bäumler został unieważniony, gdyż ujawniono, że podpisali oni profesjonalny kontrakt z rewią Holiday on Ice jeszcze przez Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 1964 (regulamin zakazywał w tamtym czasie łączenia kariery amatorskiej z profesjonalną). Skutkowało to przyznaniem medalu srebrnego parze kanadyjskiej Wilkes / Revell oraz medalu brązowego parze amerykańskiej Joseph / Joseph. 

Jednak w 1987 roku ponownie przyznano Niemcom srebrny medal, gdyż okazało się, że wiele innych par także podpisało podobne kontrakty na występy profesjonalne, ale nie zostało to wcześniej wykryte, a pary te nie otrzymały dyskwalifikacji. Ostateczna klasyfikacja końcowa tych zawodów była niejasna przez wiele lat aż do 2013 roku, kiedy to Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyjaśnił, że pomimo przywrócenia srebra dla niemieckiej pary Kilius / Bäumler, Kanadyjczycy Wilkes / Revell nie utracili ich srebrnego medalu przyznanego im w 1966 roku. 

W listopadzie 2014 roku MKOL potwierdził, że w zawodach olimpijskich z 1964 roku są dwie pary, którym przyznano medale srebrne, a para amerykańska Joseph / Joseph jest zdobywcą medalu brązowego.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964
1964